Озёра Италии можно условно разделить, в зависимости от их расположения в пределах страны, на предальпийские, северо-западные, апеннинские, сицилийские и сардинские, к ним также можно отнести лагуны и прибрежные озёра. Как правило, они названы в честь близлежащих городов, и зачастую их объём увеличивается за счет строительства плотин, используемых для производства электроэнергии. В Италии более 1000 озёр, самое большое из которых — Гарда (370 км²).

Предальпийские озера являются наиболее крупными и значительными; в них стекают альпийские реки, вынося в виде отложений значительные массы растворённых горных пород. Озёра также влияют на местный климат, смягчая его. Их воды заполняют котловины обширных долин, сток с которых устремляется в долину реки По. Это глубокие долины, вырезанные ледниками, которые когда-то спускались к подножию альпийской горной цепи. Как правило, вытекающие из них реки затем впадают в реку По.

Озёра также расположены вдоль итальянского побережья. Они были образованы силой морских волн, которые в бухтах аккумулировали песчаные наносы и гряды дюн, замыкавшие береговую линию вокруг водоёма. Таким образом, древние морские бухты превратились в озера.

Список итальянских озёр с площадью более 4 км²

Примечания 

Озёра Италии